Life's Lottery – cortometraggio del 1914 diretto da J.B. O'Brien
Life's Lottery – cortometraggio del 1916 prodotto dalla Sunset Film Company
Life's Lottery  – episodio del 2005 della serie tv All Saints